Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1948 года проводились только среди мужчин. Матчи проходили 31 июля — 13 августа 1948 года на четырёх стадионах. Поединки предварительного раунда проводились на аренах «Лайонс Граунд» в Садбери, «Гиннесс Граунд» в Парк Ройял и «Политекник» в Чизике. Финальные матчи состоялись на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, переигровка за 3-4-е места — на «Лайонс Граунд».

В турнире участвовали 13 команд: восемь из Европы (Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Бельгия, Испания, Франция, Дания), три из Азии (Индия, Пакистан, Афганистан), одна из Северной Америки (США), одна из Южной Америки (Аргентина). Индийские и пакистанские хоккеисты впервые выступали отдельными командами после разделения в 1947 году Британской Индии на два независимых государства. Южноамериканская сборная впервые была представлена на олимпийском хоккейном турнире.

На предварительном этапе они были разделены на три группы. В полуфинал вышли победители групповых турниров и вторая команда группы «С», в которой было на одну команду больше. Остальные шесть сборных участвовали в утешительном этапе, который не влиял на итоговую расстановку мест. В нём было сыграно пять матчей.

Чемпионский титул четвёртый раз в истории и четвёртый раз подряд завоевала сборная Индии, в финале победившая Великобританию — 4:0. Серебро досталось британцам, бронзу выиграли хоккеисты Нидерландов. Матч за 3-4-е места против Пакистана впервые был переигран, поскольку в хоккее на траве тогда ещё не было дополнительного времени и серий пенальти.

Медалисты

Результаты

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфинал

Матч за 3-4-е места 

Переигровка

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
10 мячей

 Норман Борретт
 Али Дара

9 мячей

 Азиз Малик

8 мячей

 Балбир Сингх

7 мячей

 Пэт Янсен
 Пит Бромберг

6 мячей

 Рупи Крёйзе

5 мячей

 Боб Эдлард

4 мяча

 Кунвар Дигвиджай Сингх

3 мяча

 Нейл Уайт
 Андре Бурстра

2 мяча

 Роберто Маркес
 Томми Скалли
 Кишан Лал
 Тарлочан Сингх
 Педро Гассет
 Жан Грюнер

1 мяч

 Карл Хольцапфель
 Оскар Новак
 Роберто Андерсон
 Бахтеяр Гулам Мангал
 Хенри Нимегертс
 Анри Делаваль
 Фрэнк Рейнолдс
 Джон Пик
 Билл Гриффитс
 Пребен Блах
 Реджинальд Родригес
 Джерри Глакэн
 Луис Пратмарсо
 Дик Эссер
 Масуд Ахмед
 Абдул Хамид
 Абдул Раззак
 Фред Хьюитт
 Пьер Вандам
 Отто Гролимунд
 Пьер Паше

Неизвестны авторы 12 мячей (Бельгия — 4, Франция, Дания — по 3, Афганистан — 2).

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1948
1948 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Великобритании